

Record 
Prima di questa competizione, il record del mondo (WR) e il record olimpico (OR) erano i seguenti.

Durante l'evento sono stati migliorati i seguenti record:

Batterie 
Si sono svolte 12 batterie di qualificazione. Le prime 16 atlete si sono qualificate per la semifinale.

Semifinale 1

Semifinale 2

Finale 

N